Davie steht für:

 Davie, eine Stadt in Florida, Vereinigte Staaten

Personen: 
 Alan Davie (1920–2014), schottischer Maler und Musiker
 Alexander Edmund Batson Davie (1847–1889), Premier von British Columbia
 George Elder Davie (1912–2007), schottischer Philosoph
 Cedric Thorpe Davie (1913–1983), britischer Komponist und Musiker
 Donald Davie (1922–1995), britischer Dichter
 Grace Davie (* 1946), britische Religionssoziologin
 Scott Davie (* 1940), australischer Basketballspieler 
 Theodore Davie (1852–1898), Premier von British Columbia
 William Richardson Davie (1756–1820), Gouverneur von North Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Davie County Courthouse, in Mocksville, North Carolina, ID-Nr. 79001702
 Davie County Jail, in Mocksville, North Carolina, ID-Nr. 73001335
 Davie School, in Davie, Florida, ID-Nr. 88000223

Siehe auch:
 Davy (Begriffsklärung)
 Davey